Miejscowości w Polsce
 Żachy-Pawły – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ostrowskim, w gminie Małkinia Górna
 Żachy-Pawły – osada leśna w woj. mazowieckim, w pow. ostrowskim, w gminie Małkinia Górna